Иван Оплеснин:
 Оплеснин, Иван Васильевич (1897—1942) — музыкант, педагог, руководитель Ансамбля песни и пляски Коми АССР.
 Оплеснин, Иван Ильич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.